Pinsonneault est un nom de famille porté surtout au Canada français.

Personnalités 

 Alfred Pinsonneault (1827-1897), homme politique canadien, député de Laprairie ;
 Aline Pinsonneault, comédienne québécoise ;
 Jean-Paul Pinsonneault (1923- ), écrivain québécois ;
 Roland Pinsonneault (1913-2002), militant fransaskois et journaliste canadien.